Federico Guillermo de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (Lindenau, Reino de Prusia, 4 de enero de 1785 - Gottorp, Ducado de Schleswig, 17 de febrero de 1831) fue un príncipe de la Casa de Oldemburgo que llegó a ser el primer duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y el fundador de una línea real que actualmente incluye a las Casas Reales de Dinamarca, Grecia, Noruega, y el Reino Unido.

Biografía 
Federico Guillermo (1785-1831) era el tercer vástago (y único hijo varón) de Federico Carlos de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (1757-1816) y la condesa Federica de Schlieben (1757-1827). El príncipe se convirtió en el heredero de su padre pese a tener dos hermanas mayores, Isabel Federica (1780-1862) y María Dorotea (1783-1803), esto por los principios de primogenitura y agnación que privilegiaban al primer varón por sobre las hermanas mayores.

Matrimonio y descendencia 

El 26 de enero de 1810 contrajo matrimonio con Luisa Carolina de Hesse-Kassel (1789-1867), hija de Carlos de Hesse-Kassel y de Luisa de Dinamarca. De este matrimonio nacieron diez hijos:
 Luisa María Federica (1810-1869)
 Federica (1811-1902), casada con Alejandro Carlos de Anhalt-Bernburg (1805-1863), un hijo de María Federica de Hesse-Kassel y Alejo de Anhalt-Bernburg.
 Carlos (1813-1878), fue el segundo esposo de Guillermina María de Dinamarca, hija del rey Federico VI de Dinamarca y María Sofía de Hesse-Kassel.
 Federico (1814-1885).
 Guillermo (1816-1893).
 Cristián IX de Dinamarca (1818-1906), padre de Federico VIII de Dinamarca, Jorge I de Grecia y abuelo de Haakon VII de Noruega.
 Luisa (1820-1894), abadesa de Itzehoe.
 Julio (1824-1903), casado morganáticamente con Isabel de Ziegesar (1856-1887).
 Juan (1825-1911).
 Nicolás (1828-1849).

Ancestros

Véase también 
 Casa de Oldemburgo

Referencias 
 Dinastía Oldenburgo

Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck
Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg del siglo XIX